Void může být:

 Void (datový typ) – v programování označuje absenci datového typu
 Void Linux – linuxová distribuce
 Void Raiders – počítačová hra od českého autora (Pavel Hůrka)

Další použití:
 Surfing the Void – album britské alternativní rockové skupiny Klaxons